Эдуард Доктор (; ,  — , ) — австрийский пианист и композитор.

С детства жил в Вене, изучая как игру на фортепиано, так и философию. Ученик Эдуарда Пиркхерта, позднее учился в Праге композиции и контрапункту у Вацлава Томашека. Вернувшись в Вену, в феврале 1849 г. выступил организатором Моцартовского праздника, в 1850 г. провёл в Леопольдштадте серию камерных концертов.

В 1850—1851 г. вместе с женой Луизой, также пианисткой, совершил гастрольную поездку в США с концертами по дороге в Линце, Франкфурте, Висбадене, Хомбурге, Остенде и Лондоне. По возвращении обосновался в Мюнхене как профессор фортепиано в Мюнхенской консерватории. С 1853 г. выступал также как мюнхенский корреспондент «Нижнерейнской музыкальной газеты».

Автор оперы «Матильда Севильская» (; 1849), вокальных и фортепианных сочинений. Написал также Марш австрийской национальной гвардии () для подразделения, в котором служил в Вене в 1848 году во время революционных событий.

Примечания

Ссылки 
 Barbara Boisits. Doctor (Doktor), Ferdinand Eduard // Oesterreichisches Musiklexikon online

Композиторы Австрии
Пианисты Австрии
Академические музыканты Австрии